Сухово-Кобылин — фамилия; имеет женскую форму Сухово-Кобылина.
 Сухово-Кобылины — русский дворянский род, претендовавший на происхождение от московского боярина Андрея Кобылы.

Персоналии 
 Сухово-Кобылин, Александр Васильевич (1817—1903) — русский философ, драматург, переводчик, почётный академик Петербургской Академии наук.



См. также 
 Дело Сухово-Кобылина — громкое уголовное дело об убийстве купчихи Луизы Симон-Деманш, одним из фигурантов которого был драматург А. В. Сухово-Кобылин.
 Дело Сухово-Кобылина (фильм) — советский четырёхсерийный исторический телефильм режиссёра Леонида Пчёлкина, посвящённый судьбе А. В. Сухово-Кобылина.